Maria van Habsburg (Praag, 15 mei 1531 — kasteel Hambach, 11 december 1581, begraven in de Stiftskirche van Kleef) aartshertogin van Oostenrijk. Zij was een dochter van keizer Ferdinand I en Anna van Bohemen. 
Op 18 juli 1546 huwde zij met hertog Willem V van Kleef, enige zoon van Johan III van Kleef en Maria van Gulik, dochter van Willem II van Gulik-Berg en Sybilla van Brandenburg. Zij was de tweede vrouw van Willem V.

Kinderen 
 Maria Eleonora (Kleef, 16 juni 1550 – Koningsbergen, 1 juni 1608), huwde op 14 oktober 1573 in Koningsbergen met Albrecht Frederik van Pruisen (Koningsbergen, 29 april 1553 – Fischhausen, 28 augustus 1618)
 Anna (Kleef, 1 maart 1552 – Höchstädt, 6 oktober 1632), huwde op 27 september 1574 in Neuburg met Filips Lodewijk van Palts-Neuburg (Zweibrücken, 2 oktober 1547 – Neuburg, 22 augustus 1614) en werd de moeder van Wolfgang Willem van Palts-Neuburg
 Magdalena  (Kleef, 2 november 1553 – Meisenheim, 30 juli 1633), huwde op 4 oktober 1579 in Bergzabern met Johan I van Palts-Zweibrücken (Meisenheim, 18 mei 1550 – Germersheim, 12 augustus 1604)
 Karel Frederik (1555 – Rome, 1575)
 Elisabeth (1556 – 1561)
 Sibylle (26 augustus 1557 – 16 december 1627), huwde op 4 maart 1601 met aartshertog Karel van Oostenrijk (22 november 1560 – 31 oktober 1618), vorst van Burgau
 Johan Willem (1562-1609)

Voorouders 

Habsburg
Oostenrijk, M